Canadian Direct Insurance BC Men’s Provincials 2013, turniej wyłaniający mistrzów Kolumbii Brytyjskiej w curlingu. Odbył się między 5 a 10 lutego 2013 w Parksville, na lodowisku Parksville Curling Club.

Mistrz wystąpił na Tim Hortons Brier 2013. Złotych medali bronił zespół Jima Cottera, który nie zakwalifikował się do fazy finałowej. Pierwsze miejsce zajęła ekipa Andrew Bilesky’ego. Na Mistrzostwach Kanady reprezentacja prowincji zajęła 12. miejsce.



Kwalifikacje 
 Obrońca tytułu mistrza prowincji
 Jim Cotter
 Lider klasyfikacji CTRS (1 grudnia 2011-1 grudnia 2012)
 Brent Pierce
 Kootenay Playdown (7-9 grudnia 2012)
 Deane Horning
 Tom Buchy
 Okanagan Playdown (7-9 grudnia 2012)
 Trevor Perepolkin
 Jamie Sexton
 Island Playdown (7-9 grudnia 2012)
 Jason Montgomery
 Jay Tuson
 Lower Mainland Playdown (14-16 grudnia 2012)
Sean Geall
 Jay Wakefield
 Ken McArdle
 Open Qualification Round (4-6 stycznia 2013)
 Neil Dangerfield
 Dean Joanisse
 Brent Yamada
 Richard Brower
 Andrew Bilesky

Drużyny

Runda A

A1-A8

A9-A12

A13-A14

A15

Runda B

B1-B4

B5-B8

B9-B11

B12-B13

B14

Runda C

C1-C3

C4-C7

C8-C10

C11-C12

Runda finałowa

A-B 
9 lutego 2013; 11:00

C1-C2 
9 lutego 2013; 11:00

Półfinał 
9 lutego 2013; 19:30

Finał 
10 lutego 2013; 17:00

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalny serwis zawodów na playdowns.com 

2013 w curlingu
2013